Stazione di Hirono – stazione ferroviaria giapponese a Sanda
Stazione di Hirono – stazione ferroviaria giapponese a Hirono